Bālāpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bālāpur (ort i Indien, Maharashtra), Akola, 
 Bālāpur (ort i Indien, Telangana), Rangareddi, 

Robotskapade Indienförgreningar